Детелина може да се отнася за:
 Детелина, род тревисти растения
 Детелина, село в Област Бургас
 Детелина, село в Област Варна
 детелина, вид пътен възел
 Детелина Николова – български политик
 Детелина Борисова  – български политик